João Barroso Soares – politico portoghese
João Américo Soares Júnior – tennista portoghese
João Filipe Valente Soares – cestista portoghese